

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Brzozogaj – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Brzozogaj – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite

Zobacz też 
 Brzoza, Brzozie, Brzozowo, Brzozów, Brzozówka, Brzozowy Kąt